Horns Herred (Jylland), een voormalige herred in het voormalige Hjørring Amt in Denemarken
 Horns Herred (Sjælland), een voormalige herred in het voormalige Frederiksborg Amt in Denemarken